Дельгей () — топоним в России.

 Дельгей — село в Олёкминском районе Республики Саха (Якутия), административный центр Дельгейского наслега.
 Дельгей — остров, в русле р. Лена, координаты 59°54' с. ш. 118°38' в. д., код ГКГН 486328.
 Дельгей — река, левый приток р. Лена, координаты 59°54' с. ш. 118°36' в. д., код ГКГН 122791.